Ahn Young-Hak (em coreano: 안영학; em japonês: 安英學; Kurashiki, 25 de outubro de 1978) é um futebolista japonês naturalizado norte-coreano que atua como meio-campista defensivo. Atualmente defende o Yokohama FC do Japão.

Ligações externas 
 Perfil no Soccerway
 Perfil no Ogol

Naturais de Kurashiki
Futebolistas da Coreia do Norte
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Albirex Niigata
Futebolistas do Busan IPark
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Futebolistas do Omiya Ardija
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do Yokohama FC
Jogadores da Seleção Norte-Coreana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011